I, Roommate (también titulado Yo, compañero en Hispanoamérica y Yo, compañero de piso en España) es el tercer episodio de la primera temporada de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama. Fue emitida originalmente el 6 de abril de 1999. El episodio fue escrito por Eric Horsted y dirigido por Bret Haaland. La trama se centra en la búsqueda de Fry y Bender de un apartamento, después de que hubieran decidido ser compañeros de habitación, y las dificultades que tienen para encontrar un lugar que sea del agrado de ambos.

Sinopsis 

Fry debe encontrar un lugar para vivir y Bender le ofrece vivir en su departamento. Pero Fry no está conforme con vivir en el departamento de un robot, ya que este es muy diminuto (del tamaño de un armario) y trata de conseguir un nuevo departamento para mudarse. Luego de buscar, encuentra uno que es perfecto y se mudan con Bender. El problema es que la antena de Bender interfiere la televisión, así que se esté va y vaga por la ciudad sin beber por días (lo cual es perjudicial para los robots). Finalmente decide cortarse la antena para poder vivir con Fry. Viendo el resultado, deciden arreglársela y Fry vuelve al departamento de Bender. Fry le pregunta si tiene ventana (para el árbol de frutas en miniatura) y le dice que hay una ventana en el armario. Al abrir la puerta del supuesto armario, Fry comprueba que era una habitación y decide acomodarse ahí, para finalmente quedarse con Bender.

Referencias culturales 

El título viene presumiblemente de la novela de Isaac Asimov Yo, robot, que en inglés se titula I, Robot, y cuyo sonido es similar al de I, Roommate.

En la versión latinoamericana, el título que recibe la telenovela que se ve en el episodio, Mirada de Robot, es una parodia a la telenovela Mirada de mujer, que se emitió dos años antes de que Futurama saliera en la televisión latinoamericana. Tanto la serie como la telenovela fueron transmitidas por la misma televisora.

Al inicio del episodio, Bender dobla el reloj despertador de Fry y poniéndolo a la orilla de la mesa haciendo referencia a la pintura La persistencia de la memoria del pintor Salvador Dalí.

Uno de los departamentos es una parodia a la obra Relativity - 1953 Lithograph de M. C. Escher.

Véase también 

 Piloto Espacial 3000
 La Serie ha Aterrizado
 Trabajo de Amor Perdido en el Espacio
 Temor a un Planeta Robot
 Un Pececillo de Dólares
 Mis Tres Soles
 Una Enorme Bola de Basura
 El Infierno Robot
 Un Vuelo para Recordar
 Universidad Marte
 Cuando los Extraterrestres Atacan
 Fry y la Fábrica de Slrum

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 1999